In 1919/20 werd het veertiende voetbalkampioenschap gespeeld dat georganiseerd werd door de Noord-Duitse voetbalbond.

Arminia Hannover werd kampioen en plaatste zich zo voor de eindronde om de Duitse landstitel. De club verloor in de eerste ronde van Titania Stettin.

Deelnemers aan de eindronde

Eindronde

Eerste Voorronde 

Goslarer SC 08 kwam niet opdagen, hoewel Braunschweig en de scheidsrechter klaar stonden. ABTS Bremen, Holstein Kiel, Arminia Hannover en de kampioen van Hamburg-Altona, die nog niet bekend was hadden een bye voor de eerste voorronde.

Tweede voorronde

Halve Finale

Finale

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Noord-Duitse voetbalbond
Duits competitievoetbal 1919/20